Nkolmeyang peut désigner :
 Nkolmeyang, un village du Cameroun dans la commune de Lobo
 Nkolmeyang, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap.